32-й чемпионат мира по биатлону прошёл в 1997 году в Осрблье (Словакия). В программу чемпионата была впервые включена гонка преследования.

Мужчины

Спринт 10 км 
Дата 1 февраля

Гонка преследования на 12,5 км 
Дата 2 февраля

Командная гонка на 10 км 
Дата 6 февраля

Индивидуальная гонка на 20 км 
Дата 7 февраля

Эстафета 4×7,5 км 
Дата 9 февраля

Женщины

Спринт 7,5 км 
Дата 1 февраля

Гонка преследования на 10 км 
Дата 2 февраля

Командная гонка на 7,5 км 
Дата 4 февраля

Индивидуальная гонка на 15 км 
Дата 6 февраля

Эстафета 4×7,5 км 
Дата 7 февраля

Зачет медалей 

Биатлон
Чемпионаты мира по биатлону
Чемпионаты мира в Словакии
Спорт в Словакии в 1997 году